Il Giardino ima više značenja:
 Il Giardino, Livorno
 Il Giardino, Pistoia